Franz Fischer kan henvise til flere personer:

 Franz Fischer (fotograf) - en tysk censor i Danmark under Besættelsen
 Franz Fischer (kemiker) - en tysk kemiker